

Biografia 
Diplomato in ragioneria, venne insignito del titolo di cavaliere per le sue molteplici benemerenze. Nel suo lungo impegno per Cinisello va ricordata la realizzazione del Municipio, che non fece in tempo a vedere ultimato. A un anno dalla sua morte, il 20 settembre 1911 gli venne dedicata la piazza antistante l'edificio, che venne inaugurato quello stesso giorno. Per l'occasione gli vennero dedicate due lapidi commemorative, che vennero collocate nell'atrio del Palazzo Municipale, dove sono tuttora esposte.

La prima lapide in marmo si compone di un'iscrizione e di un'effigie raffigurante Natale Confalonieri, realizzata da Donato Barcaglia.

La seconda lapide, sempre in marmo, riporta una targa con bassorilievo, in stile liberty in ferro a fusione.

Voci correlate 
 Cinisello Balsamo
 Municipio di Cinisello

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Sindaci in Italia